ТЛЭ — многозначная аббревиатура:
 ТЛЭ — типовой логический элемент
 ТЛЭ — Тверская лесоустроительная экспедиция

См. также 
 ТЛЭЦ — теория линейных электрических цепей
  — аббревиатура латиницей